De Grand Prix-wegrace van Groot-Brittannië 2019 was de twaalfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2019. De race werd verreden op 25 augustus 2019 op Silverstone nabij Silverstone in het Verenigd Koninkrijk.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3 
Makar Yurchenko kreeg een tijdstraf van 2 seconden omdat hij de baan afsneed en hierbij voordeel behaalde.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2019
Groot-Brittannië